ТЛВ — многозначная аббревиатура:
 тлв. — телевидение, телевизионный, относящийся к телевидению
 ТЛВ — Тель-Авив
 ТЛВ — терапия линии времени
 ТЛВ — трубка линоксиновая

См. также 
  — аббревиатура латиницей